Lesbre est un patronyme porté notamment par :

 François-Xavier Lesbre (1858-1942), vétérinaire, anatomiste et anthropologue français ;
 Michel Lesbre (1908-1999), chimiste français ;
 Michèle Lesbre (1939-), écrivaine française.

Homonymie de patronyme